

Anime e manga 
 Slam Dunk – manga spokon scritto e disegnato da Takehiko Inoue
 Slam Dunk: Yonkyo gekitotsu!! – videogioco della Bandai per Super Nintendo e Game Boy
 Slam Dunk SD Heat Up!! – videogioco della Bandai per Super Nintendo e Game Boy

Musica 
Slam Dunk Records – etichetta discografica britannica
Slam Dunk Festival – festival musicale
 Slam Dunk (Da Funk) – singolo del gruppo musicale britannico 5ive

Pallacanestro 
 Slam dunk – schiacciata in lingua inglese